Gynostemium, gynostemium of reproductieve zuil is een voortplantingsstructuur die voorkomt bij een aantal plantenfamilies
 Columella is de structuur van steriele cellen in het sporenkapsel bij mossen en bij hauwmossen